Polar Bear steht für:
 englische Bezeichnung für den Eisbären

Sonstiges:
 Polar Bear Expedition, militärischer Verband der Vereinigten Staaten bei der Intervention der Entente-Mächte im Russischen Bürgerkrieg 
 Polar Bear Peak, Berg in Alaska, Vereinigte Staaten
 Polar Bear Point, Landspitze der Ross-Insel, Antarktis
 Polar Bear Provincial Park, Nationalpark in Ontario, Kanada
britische Band für Crossover-Jazz und experimentelle Musik, siehe Sebastian Rochford